Annulatascus är ett släkte av svampar. Annulatascus ingår i familjen Annulatascaceae, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor

Sporsäcksvampar
Annulatascus